Esta lista de municípios da Bahia por população está baseada na estimativa de 2019 do IBGE. A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com quase 15 milhões de habitantes (7,07% da população brasileira), o estado possui a quinta maior área territorial e o quarto maior contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa da Bahia é Salvador, a capital estadual, com quase 2,9 milhões de habitantes. Em seguida, vêm Feira de Santana com aproximadamente 614 mil, Vitória da Conquista com mais de 341 mil, Camaçari com quase 300 mil e Juazeiro com mais de 216 mil pessoas. No final da lista aparecem Catolândia (último) e Maetinga (penúltimo) com um pouco mais de 3,5 mil e 3,1 mil habitantes, respectivamente.

Em comparação com a estimativa anterior de 2018, a população do estado aumentou em 0,41%. 260 municípios (62,4%) tiveram ganho populacional, enquanto 156 (37,4%) perderam população e somente 1 (0,2%) manteve-se com o mesmo quantitativo da estimativa anterior, sendo esse o município de Cravolândia, com  habitantes, figurando como 11ª cidade menos populosa da Bahia.

Municípios 

Abaixo a lista de todos os municípios do estado da Bahia, por ordem decrescente a partir da mais habitada. As variações brutas e percentuais referem-se a comparação com a estimativa de 2018.

Populacao
Populacao
Bahia
2019 na Bahia